Натуральне число 1232
 1232 рік до нашої ери
 1232 рік нашої ери